Александр Сергеевич Зорин (род. 11 августа 1968) — российский военачальник, начальник управления Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Герой Российской Федерации, генерал-майор.

Биография 

Родился 11 августа 1968 года в городе Харьков Украинской ССР (ныне — Украины) в семье военнослужащего. Русский.

Получил высшее военное образование. Служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба (ныне — Главное управление Генерального штаба) Вооружённых Сил Российской Федерации.

В 2016-2017 годах – специальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве.

В дальнейшем стал начальником управления Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Неоднократно выезжал в командировки в Сирийскую Арабскую Республику, где принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией против запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство». Прилагал все возможные усилия по примирению между сирийским правительством и повстанцами в Гуте, в Даръа и в Кунейтре.

Имея дело с оппозицией, часто выступал неким связующим звеном для примирения различных сторон, чем немало удивлял политиков и представителей гражданского общества. Такой подход способствовал предложению по созданию совместного совета сирийской армии, различных группировок, курдов и перебежчиков. В политическом плане был одним из «архитекторов» конференции национального диалога в 2018 году и организовал поездку представителей оппозиции на военном самолёте из Женевы в Сочи.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации ("закрытым") генерал-майору Зорину Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

В марте 2020 года был в числе участников российско-сирийских переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске в составе делегации во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Живёт и служит в Москве.

Генерал-майор.

Награды 
 Герой Российской Федерации,
 2 ордена Мужества,
 орден «За военные заслуги»,
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени,
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени,
 Медали Российской Федерации.

Ссылки 
 ;
 В нашем Управляющем Совете новый эксперт - Герой России, генерал Зорин Александр Сергеевич/ Facebook;
 Русский архитектор новой Сирии. Знакомимся // Яндекс Дзен;
 Минобороны РФ: террористы сконцентрировались вокруг Алеппо // 360tv.ru;
 МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно // ТАСС.

Примечания 

Сотрудники ГРУ
Участники военной операции России в Сирии